

Personnalités 

 Harry Kleiner (1916-2007), scénariste américain ;
 Israel Kleiner, mathématicien et historien canadien des mathématiques ;
 Marianne Kleiner (née en 1947), femme politique suisse, conseillère nationale ;
 Sighard Kleiner (1904-1995), moine cistercien, abbé général de l'ordre de Cîteaux.

Personnages de fiction 
 Isaac Kleiner, scientifique de fiction dans Half-Life.

Autres 
 Kleiner Rappenkopf
 Kleiner Lafatscher

Patronyme allemand
Patronyme lorrain